Barnstable – capoluogo della Contea di Barnstable, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Barnstable – commedia di James Saunders del 1959

Pagine correlate 
 Barnstaple